Quinto kan have flere betydninger:
 Quinto di Treviso – en by i Italien
 Quinto Vercellese – en by i Italien
 Quinto Vicentino – en by i Italien